Duch est un nom de famille catalan (Espagne).

Duch est un nom de famille polonais qui signifie « esprit ».

Duch est un nom de famille cambodgien.

Personnalités françaises 
(par ordre chronologique)
 Jose Duch (né en 1950 en Espagne) : ex-footballeur français du FC Gueugnon
 Jean-Pierre Duch (né en 1956) : ex-footballeur du Montpellier Paillade Sport Club

Personnalités catalanes et espagnoles 
(Par ordre chronologique)
 Joan Duch i Agulló (1891-1968) : écrivain, journaliste et peintre catalan
 Joan Duch i Arqués (1899-1929) : poète noucentiste catalan
 Lluís Duch i Álvarez (né en 1936) : moine du Monastère de Montserrat et anthropologue
 Vicent Marzà i Duch (1954-2004) : écrivain valencien (Espagne)
 Montserrat Duch i Plana (née en 1959) : historienne et politicienne catalane espagnole (PSC-PSOE, députée puis sénatrice)
 Jaume Duch Guillot (né en 1962) est un porte-parole espagnol au Parlement Européen
 Mamen Duch () : actrice catalane
 Bàrbara Pintado Duch () : athlète du Club d'athlétisme de Tarragone (Catalogne espagnole)

Personnalités sud-américaines 
(Par ordre chronologique)
 Mexique
 Juan Duch Colell (1920-1998) : journaliste et poète mexicain d'origine catalane
 Néstor Duch Gary (né en 1941) : économiste et cartographe mexicain
 Chili
 Luis Felipe Armas Duch (né en 1957) : acteur, producteur et director de télévision chilien
 San Salvador
 Juan Duch Martínez : président de l'assemblée législative du Salvador de 1998 à 2000

Personnalités polonaises 
(Par ordre chronologique)
 Bolesław Bronisław Duch (1896-1980) : officier général polonais pendant la deuxième guerre mondiale 
 Włodzisław Duch (né en 1954) : physicien et informaticien polonais

Personnalités cambodgiennes 
(Par ordre chronologique)
 Kang Kek Ieu alias Douch ou Duch, ou de son nom de guerre Camarade Duch (né en 1942) : responsable de la police politique du régime communiste Khmers rouges au Cambodge, directeur de la prison Tuol Sleng ou S-21 — connue pour ses tortures et ses exécutions de masse —, condamné pour crime contre l'humanité
 Sophea Duch (née en 1986) : chanteuse cambodgienne de karaoké

Personnalités d'autres pays 
(Par ordre chronologique)
 États-Unis
 Stephen M. Duch : directeur de la Hillcrest High School de New York
 Rhys W. Duch (né en 1986) : joueur de crosse américain
 Allemagne
 Oswald Duch (1918-2000) était un amiral de la marine allemande
 Tchécoslovaquie / République tchèque
 Miroslav Duch (né en 1979) est un skieur de montagne tchèque

Botanique 
 Duch. est l’abréviation botanique officielle de Pierre Étienne Simon Duchartre, botaniste français (1811-1894)

Vignoble 
 Masia Duch : cave de la dénomination d'origine contrôlée Priorat (vin catalan du village de La Morera de Montsant)

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme polonais
Patronyme catalan